Рюдди́ Лилиа́н Тюра́м-Юлье́н (; род. 1 января 1972, Пуэнт-а-Питр, Гваделупа), известен также как Лилиа́н Тюра́м () — французский футболист, защитник.

Завершил карьеру в 2008 году из-за проблем с сердцем. В составе национальной сборной Франции становился чемпионом мира и Европы.

Биография 
Прежде, чем начать карьеру футболиста, Тюрам собирался стать католическим священником, но вовремя обнаружил в себе футбольные таланты. Его профессиональная карьера началась в клубе «Монако» в 1991 году. Затем он переехал в Италию, где 10 лет выступал за клубы «Парма» и «Ювентус». В составе туринского клуба он 4 раза становился чемпионом Италии (однако команда была лишена двух последних чемпионских титулов после скандала о договорных матчах в Серии А). Провёл два сезона за «Барселону», после чего в 2008 году вернулся во Францию, где собирался подписать контракт с клубом «Пари Сен-Жермен». Однако медицинское обследование в Париже выявило у Тюрама проблемы с сердцем, вынудившие его в возрасте 36 лет завершить игровую карьеру.

За национальную команду Франции Тюрам сыграл свыше 140 матчей и владеет рекордом по количеству сыгранных за эту сборную матчей. Он забил в сборной лишь два мяча, причём оба в полуфинальном матче чемпионата мира 1998 против сборной Хорватии — благодаря его голам Франция выиграла 2:1 и прошла в финал. Также он участвовал в составе Франции в Чемпионатах мира 2002, 2006 и Чемпионатах Европы 1996, 2000, 2004 и 2008 года. После Чемпионата мира 2006 года он принял решение о завершении выступлений за национальную сборную (уже не в первый раз), однако позже передумал и отозвался на вызов в сборную на матчи отборочного турнира к Чемпионату Европы 2008. 9 июня 2008 года Тюрам в первом матче Евро 2008 против Румынии стал первым игроком сыгравшим 15 матчей в финальной стадии чемпионатов Европы. Тем самым он опередил Зидана, Фигу и Поборски у которых на счету по 14 выступлений. 17 июня 2008 года после последнего матча в группе С Франция-Италия 0-2 Лилиан вместе с Клодом Макелеле объявил о завершении карьеры в сборной.

Тюрам вошёл в список 125 величайших из ныне живущих футболистов, названных Пеле в марте 2004 года.

Достижения

Командные 
«Монако»
 Обладатель Кубка Франции: 1990/91

«Парма»
 Обладатель Кубка Италии: 1998/99
 Обладатель Суперкубка Италии: 1999
 Обладатель Кубка УЕФА: 1998/99

«Ювентус»
 Чемпион Италии (2): 2001/02, 2002/03 (титулы 2004/05 и 2005/06 отобраны)
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2002, 2003

«Барселона»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2006

Сборная Франции
 Бронза чемпионата Европы: 1996
 Чемпион мира: 1998
 Чемпион Европы: 2000
 Обладатель Кубка конфедераций: 2003
 Финалист чемпионата мира: 2006

Личные 
 Лучший футболист Франции: 1997
 Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo: 1997
 Обладатель «Бронзового мяча» чемпионата мира: 1998
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 1999, 2003
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2000
 Член символической сборной чемпионата мира 1998
 Член символической сборной чемпионата мира 2006
 Входит в список ФИФА 100

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих сыновей — Маркуса (род. 6 августа 1997) и Хефрена (род. 26 марта 2001). Оба, как и отец, являются футболистами. Маркус — нападающий немецкого клуба «Боруссия Мёнхенгладбах», победитель юношеского чемпионата Европы 2016, игрок основной сборной Франции. Хефрен — полузащитник, выступающий за французский клуб «Ницца».

Кузен Тюрама Йоанн Тюрам-Юльен — вратарь, воспитанник клуба «Монако», в настоящее время выступающий за клуб «Амьен».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Профиль и статистика Лилиана Тюрама на сайте FootballDatabase.com
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Кавалеры ордена Почётного легиона
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Ювентус»
ФИФА 100
Тюрамы